Mat Robinson (né le 20 juin 1986 à Calgary dans la province d'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2003-2004 ||Royals de Calgary ||AJHL ||53 ||4 ||18 ||22 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2004-2005 ||Royals de Calgary ||AJHL ||38 ||11 ||15 ||26 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006 ||Université de l'Alaska à Anchorage ||WCHA ||35 ||1 ||6 ||7 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007 ||Université de l'Alaska à Anchorage ||WCHA ||37 ||2 ||7 ||9 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||Université de l'Alaska à Anchorage ||WCHA ||36 ||3 ||10 ||13 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Université de l'Alaska à Anchorage ||WCHA ||35 ||3 ||12 ||15 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 ||Wranglers de Las Vegas ||ECHL ||4 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Jackals d'Elmira ||ECHL ||61 ||6 ||26 ||32 ||30 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2009-2010 ||Senators de Binghamton ||LAH||5 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Sparta Warriors || GET ligaen || 45 || 14 || 29 || 43 || 30 || 14 || 3 || 7 || 10 || 32
|-
| 2011-2012 ||Timrå IK ||Elitserien ||55 ||4 ||16 ||20 ||45 ||9 ||3 ||5 ||8 ||4
|-
| 2012-2013 ||Timrå IK ||Elitserien ||55 ||7 ||16 ||23 ||32 ||6 ||2 ||5 ||7 ||4
|-
| 2013-2014 ||Dinamo Riga ||KHL ||54 ||10 ||17 ||27 ||12 ||7 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
| 2014-2015 ||HK Dinamo Moscou ||KHL ||34 ||10 ||12 ||22 ||37 ||11 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
| 2015-2016 ||HK Dinamo Moscou ||KHL ||58 ||14 ||24 ||38 ||18 ||10 ||0 ||2 ||2 ||12
|-
| 2016-2017 ||HK Dinamo Moscou ||KHL ||53 ||7 ||14 ||21 ||30||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 ||HK CSKA Moscou ||KHL ||44 ||6 ||16 ||22 ||49 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2018-2019 || HK CSKA Moscou || KHL || 52|| 5|| 11|| 16|| 22|| 20|| 5|| 5|| 10|| 6
|-
|2019-2020|| HK CSKA Moscou || KHL||58 || 1 || 20 || 21 || 12 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2020-2021 || HK CSKA Moscou || KHL || 52 || 5 || 12 || 17 || 24 || 23 || 3 || 7 || 10 || 8
|-
| 2021-2022 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2022 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || align=left| Sixième place

Trophées et honneurs personnels 
2010-2011 :
nommé dans l'équipe d'étoiles de la GET ligaen.
champion de Norvège avec les Sparta Warriors.
2013-2014 : nommé joueur avec le meilleur esprit sportif dans la KHL avec Sergueï Moziakine.
2015-2016 : 
nommé défenseur du mois (septembre) dans la KHL.
nommé défenseur du mois (janvier) dans la KHL.
participe au Match des étoiles de la KHL.
2016-2017 : 
nommé défenseur du mois (septembre) dans la KHL.
participe au Match des étoiles de la KHL.

Références 

Naissance en juin 1986
Naissance à Calgary
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Seawolves d'Alaska Anchorage
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Sparta Sarpsborg
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur du Timrå IK
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022